La Festa de Moros i Cristians d'Alcoi en honor de Sant Jordi té una estructura de tres dies establerta i un origen estrictament religiós. La tradició marca la data del 23 d'abril del 1276 com l'inici del patronatge de Sant Jordi per als alcoians, després de la seva intervenció en la defensa d'Alcoi davant d'un atac musulmà. Els primers documents que parlen de la festa daten del 1317, i parlen només d'una celebració religiosa. A principis del , l'Ajuntament d'Alcoi va decidir donar més importància a la celebració, incloent-hi actes profans. A finals del segle XVII, amb la Guerra de Successió, la ciutat d'Alcoi va ser tractada com a població enemiga i no es va poder celebrar la festa fins al 1741. A partir d'aquest any, la festa va anar prenent la forma que té actualment.

Referències 

Alcoi